Pierre Lévy peut correspondre à :
 Pierre Lévy (1907-2002), industriel français ;
 Pierre Roland-Lévy (1908-1990), magistrat français ;
 Pierre Lévy (1955-), diplomate français ;
 Pierre-Oscar Lévy (1955-), réalisateur français ;
 Pierre Lévy (1956-), philosophe français ;
 Pierre Lévy (1959-), journaliste français.